Masatsune Ogura (1875–1961), politicien et homme d'affaires japonais ;
 Ai Ogura (2001-), pilote de vitesse moto japonais ;
 Rō Ogura (1916-1990), auteur-compositeur japonais ;
 Shigeru Ogura (1904-1958), acteur japonais ; 
 Shōhei Ogura (1985-), footballeur japonais ;
 Takafumi Ogura (1973-), footballeur japonais ;
 Yui Ogura (1995-), idole, chanteuse et actrice japonaise ;
 Yuki Ogura (1895-2000), peintre, membre du nihon-ga ;
 Yūko Ogura (1983-), chanteuse, actrice et mannequin japonaise.